Улица Киба́льчича — улица в Невском районе Санкт-Петербурга. Проходит от бульвара Красных Зорь до Белевского проспекта.

История 
Наименование улица Кибальчича дано 16 января 1964 года в честь Н. И. Кибальчича, русского изобретателя, участника революционного движения России, члена террористической организации «Народная воля», казнённого за участие в покушении на императора Александра II.

Пересечения 
 Белевский переулок
 улица Шелгунова

Транспорт 
Ближайшие станции метро — «Ломоносовская» и «Пролетарская».

Примечания

Литература

Ссылки